Strafford, une ville du comté de Greene, dans le Missouri.
 
 Strafford (New Hampshire)
 Strafford (Vermont)
 Comté de Strafford (New Hampshire)

Strafford peut également faire référence :
 aux comtes de Strafford, dont Thomas Wentworth ;
 à la pièce de théâtre Strafford.